Kljutschi (russisch ) ist der Name einer Vielzahl von Dörfern und ländlichen Siedlungen in Russland, darunter:
 Kljutschi (Region Altai, Kljutschewski), in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Kljutschewski rajon
 Kljutschi (Region Altai, Tjumenzewski), in der Region Altai, Tjumenzewski rajon
 Kljutschi (Region Altai, Toptschichinski), in der Region Altai, Toptschichinski rajon
 Kljutschi (Amur, Belogorski), in der Oblast Amur, Belogorski rajon
 Kljutschi (Amur, Konstantinowski), in der Oblast Amur, Konstantinowski rajon
 Kljutschi (Baschkortostan, Askinski), in der Republik Baschkortostan, Askinski rajon
 Kljutschi (Baschkortostan, Blagoweschtschenski), in der Republik Baschkortostan, Blagoweschtschenski rajon
 Kljutschi (Irkutsk, Kasatschinsko-Lenski), in der Oblast Irkutsk, Kasatschinsko-Lenski rajon
 Kljutschi (Irkutsk, Ust-Udinski), in der Oblast Irkutsk, Ust-Udinski rajon
 Kljutschi (Kamtschatka), ehemalige Stadt in der Region Kamtschatka
 Kljutschi (Kirow, Kirowo-Tschepezki), in der Oblast Kirow, Kirowo-Tschepezki rajon
 Kljutschi (Kirow, Schabalinski), in der Oblast Kirow, Schabalinski rajon
 Kljutschi (Krasnojarsk, Atschinski), in der Region Krasnojarsk, Atschinski rajon
 Kljutschi (Krasnojarsk, Nischneingaschski), in der Region Krasnojarsk, Nischneingaschski rajon
 Kljutschi (Kurgan, Kargapolski), in der Oblast Kurgan, Kargapolski rajon
 Kljutschi (Kurgan, Schadrinski), in der Oblast Kurgan, Schadrinski rajon
 Kljutschi (Omsk), in der Oblast Omsk
 Kljutschi (Orenburg, Gratschowski), in der Oblast Orenburg, Gratschowski rajon
 Kljutschi (Orenburg, Tjulganski), in der Oblast Orenburg, Tjulganski rajon
 Kljutschi (Pensa, Kameschkirski), in der Oblast Pensa, Kameschkirski rajon
 Kljutschi (Pensa, Maloserdobinski), in der Oblast Pensa, Maloserdobinski rajon
 Kljutschi (Perm, Oktjabrski), in der Region Perm, Oktjabrski rajon
 Kljutschi (Perm, Suksunski), in der Region Perm, Suksunski rajon
 Kljutschi (Samara), in der Oblast Samara
 Kljutschi (Saratow, Basarno-Karabulakski), in der Oblast Saratow, Basarno-Karabulakski rajon
 Kljutschi (Saratow, Krasnoarmeiski), in der Oblast Saratow, Krasnoarmeiski rajon
 Kljutschi (Saratow, Lyssogorski), in der Oblast Saratow, Lyssogorski rajon
 Kljutschi (Saratow, Wolski), in der Oblast Saratow, Wolski rajon
 Kljutschi (Swerdlowsk, Irbitski), in der Oblast Swerdlowsk, Irbitski rajon
 Kljutschi (Swerdlowsk, Syssertski), in der Oblast Swerdlowsk, Syssertski rajon
 Kljutschi (Tjumen), in der Oblast Tjumen